Руководящий совет свидетелей Иеговы – это коллективный орган, у свидетелей Иеговы считающийся осуществляющим теократическое руководство организацией свидетелей Иеговы во всемирном масштабе. Количество членов Руководящего совета непостоянно (по состоянию на 2013 год составляло восемь человек), а его председатель меняется ежегодно. Располагается в главном управлении свидетелей Иеговы в Нью-Йорке, которое состоит из различных административных отделов, учреждений и служб, помогающих Руководящему совету выполнять свои функции и осуществлять надзор за всеми юридическими объединениями свидетелей Иеговы.

История 

Фактически работа Руководящего совета началась в 1971 году. До этого полный контроль над вероучениями, публикациями и религиозными общинами (вначале это были общины Исследователей Библии, а впоследствии собрания свидетелей Иеговы) осуществлял президент Общества Сторожевой башни. В публикациях свидетелей Иеговы хотя и упоминался «руководящий совет», но на протяжении многих лет не было ясно кто им является и в чём заключается его роль. В большинстве случаев его отождествляли с советом директоров Общества Сторожевой башни.

20 октября 1971 года к семи членам совета директоров Общества Сторожевой башни присоединились ещё четверо, что стали называть расширенным Руководящим советом. В журнале «Сторожевая башня» от 15 декабря 1971 года впервые был использован термин «Руководящий совет свидетелей Иеговы» в значении определенной группы, руководящей религиозной организацией и были даны разъяснения о его роли. В 1976 году организационные изменения в руководстве значительно расширили полномочия и права Руководящего совета. В этом году были образованы шесть административных комитетов, осуществляющих надзор за деятельностью свидетелей Иеговы по всему миру.

Полномочия

Свидетели Иеговы глубоко убеждены, что их организация является теократической, то есть руководимой Богом через Иисуса Христа, а Руководящий совет – это не высшее руководство, а «верный и благоразумный раб» () в руках Иисуса, с помощью которого он осуществляет это руководство. Несмотря на то, что термин "руководящий совет" не встречается в Библии, свидетели Иеговы верят, что руководство над ранними христианами осуществляли апостолы, находящиеся в Иерусалиме, и это воспринимается как библейское основание для современного Руководящего совета, функции и пределы компетенции которого должны основываться на Библии.

Принцип теократического руководства, принятый у свидетелей Иеговы, предполагает, что Руководящий совет может в любое время назначать тех, кого он считает необходимым, на любые должности в любом регионе. При этом Руководящий совет правомочен действовать, осуществляя те или иные кадровые назначения, независимо от рекомендации местных общин.

Руководящий совет принимает решения в отношении вероучений и организационных вопросов, которые обязательны для всех свидетелей Иеговы и созданных ими структур. Однако эти решения не носят догматический характер, а с течением времени могут меняться в зависимости от обстоятельств, и это считается нормальной практикой. Подобные изменения, в том числе и по принципиальным вопросам, не воспринимаются свидетелями Иеговы как свидетельство несостоятельности Руководящего совета или ущербности его суждений.

Члены Руководящего совета не занимают административные посты в юридических объединениях свидетелей Иеговы, а сосредоточиваются на богословских и других вопросах, связанных с заботой о духовных нуждах верующих. Для того чтобы особое мнение отдельного человека не парализовало работу правления, все решения Руководящего совета принимаются не единогласно, а большинством в две трети голосов.

Структура
Сам по себе Руководящий совет не является юридическим лицом, а действует через юридические объединения свидетелей Иеговы и непосредственно назначенных представителей — членов комитетов филиалов в различных странах и разъездных надзирателей. Для осуществления административных функций в ведении Руководящего совета находятся шесть комитетов, в каждый из которых входят некоторые члены Руководящего совета и их помощники (в 2010 году общее число помощников составляло 23 человека, которые не обязательно относят себя к группе помазанников, в то время как сами члены Руководящего совета должны обязательно принадлежать к этой группе). В свою очередь под руководством этих комитетов находятся различные отделы и службы главного управления свидетелей Иеговы. Основные из них: служебный отдел, компьютерный отдел, писательский отдел, художественный отдел, переводческий отдел, отдел звукозаписи, учебный центр, отдел строительства, юридический отдел, отдел по связям с общественностью, издательский комплекс, отдел отправки, служба больничной информации, а также ряд сельскохозяйственных ферм. Координатором каждого из шести комитетов является один из членов Руководящего совета.

 Комитет координаторов отвечает за слаженную и эффективную работу всех других комитетов, занимается чрезвычайными ситуациями, стихийными бедствиями, вспышками преследования свидетелей Иеговы и другими подобными вопросами. В этот комитет входят все координаторы остальных пяти комитетов и секретарь, который тоже является членом Руководящего совета.
 Служебный комитет осуществляет надзор за проповеднической деятельностью свидетелей Иеговы, служением разъездных надзирателей, пионеров и деятельность собраний. Он следит за взаимодействием между главным управлением, филиалами и собраниями свидетелей Иеговы, рассматривает ежегодные отчеты о проповеднической деятельности, занимается подбором кандидатов на обучение в Школе Галаад и распределением выпускников этой школы для дальнейшего служения.
 Писательский комитет осуществляет надзор за написанием и переводов всех материалов, опубликованных в журналах «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!», а также брошюрах, книгах и буклетах, следит за подготовкой конспектов к речам и сценариев для театрализованных постановок. Этот комитет отвечает на вопросы связанные с вероучениями, нравственностью и конкретными проблемами в собраниях свидетелей Иеговы.
 Учебный комитет отвечает за программу обучения на еженедельных встречах и ежегодных конгрессах свидетелей Иеговы, заведует различными школами (Школа Галаад, Школа пионерского служения, Школа царственного служения и т.д .). Кроме того этот комитет следит за подготовкой и изданием аудио- и видеопродукции.
 Издательский комитет отвечает за печатное дело, издательскую работу и отправку литературы в собрания свидетелей Иеговы по всему миру. Кроме того в ведении этого комитета находятся денежные пожертвования, типографии и собственность, которая принадлежит юридическим объединениям свидетелей Иеговы по всему миру.
 Комитет по кадрам занимается подбором добровольцев, которые служат в главном управлении свидетелей Иеговы и в филиалах по всему миру. Он следит за физическим и духовным состоянием сотрудников Вефиля.

Состав
Работа Руководящего совета как высшего руководящего органа свидетелей Иеговы началась в 1971 году, когда в «Сторожевой башне» было объявлено, что «Руководящий совет состоит из одиннадцати помазанных свидетелей Иеговы». Первоначальные члены Руководящего совета 1971 года, ныне все покойные, выделены в третьем столбце нижеследующих списков. Новые члены Руководящего совета назначаются самим Руководящим советом только из числа мужчин, которые относят себя к особому классу помазанников.

Действующие

Действующий состав Руководящего совета по состоянию на февраль 2023 года (во втором столбце указан год назначения):

Умершие 
Следующие лица были членами Руководящего совета вплоть до своей смерти (во втором столбце указаны годы служения, в том числе годы служения в совете директоров Общества Сторожевой башни, который неофициально считался руководящим органом до 1971 года):

Бывшие
Следующие лица ушли в отставку либо их попросили покинуть Руководящий совет (во втором столбце указаны годы служения):

См. также 
 Свидетели Иеговы
 Организационная структура свидетелей Иеговы
 Юридические объединения свидетелей Иеговы

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
  
  
 на других языках

Ссылки 

Свидетели Иеговы
Организационная структура свидетелей Иеговы